Coppa Italia, Italiaanse nationale voetbalbeker
 Children's Online Privacy Protection Act, een Amerikaanse wet voor de bescherming van privacy van kinderen op internet
 Giovanni Coppa, een Italiaans geestelijke

Zie ook
Coupe (doorverwijspagina), het Franse woord voor bokaal
Cup (doorverwijspagina), het Engelse woord voor bokaal